Cassidy Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Cassidy Lake (Barry County, Michigan)
 Cassidy Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Cassidy Lake (Bottineau County, North Dakota)
 Cassidy Lake (Rolette County, North Dakota)

in Kanada:
 Cassidy Lake (New Brunswick)